Carcharodontosaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes appartenant au clade des Carcharodontosauridae ayant vécu entre , de l'Albien inférieur au Turonien inférieur pendant le « Crétacé moyen » dans ce qui est actuellement l'Afrique du Nord.

Il inclut deux espèces, C. saharicus et C. iguidensis qui figurent parmi les plus grands théropodes, rivalisant voire dépassant en taille Tyrannosaurus, Giganotosaurus ou Spinosaurus.

Étymologie 
Le genre est nommé d'après le genre de requin Carcharodon (le grand requin blanc, lui même nommé d'après les termes en Grec ancien de καρχαρο (karcharo), signifiant "tranchant" ou "requin" et οδοντο (odonto) signifiant "dent") et de σαυρος (sauros), signifiant "lézard".

Description

Taille 

Le genre Carcharodontosaurus inclut certains des plus grands dinosaures carnivores connus. Les différentes estimations de longueur pour l'espèce C. saharicus varient entre 12 et  pour une masse comprise entre 5 et .

C. iguidensis avait des mensurations sensiblement inférieures, estimées à environ  de longueur et  de masse.

Carcharodontosaurus était un carnivore, disposant de longues et puissantes mâchoires, garnie de dents crénelées pouvant atteindre seize centimètres de hauteur. La longueur du crâne a été calculée à  chez C. saharicus.

Cerveau et oreille interne 

En 2001, Hans C. E. Larsson publia une description de l'oreille interne et de l'endocrâne de Carcharodontosaurus saharicus. Sur la partie du cerveau la plus proche de la pointe du museau de l'animal se trouve le cerveau antérieur, qui est suivie par le mésencéphale. Le mésencéphale est incliné vers le bas à un angle de 45 degrés et vers l'arrière de l'animal. Il est suivi par le cerveau postérieur, qui est à peu près parallèle au cerveau antérieur et forme un angle d'environ 40 degrés avec le mésencéphale . Dans l'ensemble, le cerveau de C. saharicus aurait été similaire à celui d'un dinosaure apparenté, Allosaurus fragilis. Larsson a conclu que le rapport du cerveau au volume global du cerveau chez Carcharodontosaurus était typique pour un dinosaure non-avien. Carcharodontosaurus avait aussi un grand nerf optique.
Les trois canaux semi-circulaires de l'oreille interne de Carcharodontosaurus saharicus, vu de côté, avaient un contour subtriangulaire. Cette configuration de l'oreille interne subtriangulaire est présente chez Allosaurus, les lézards, les tortues, mais pas chez les oiseaux. Les canaux semi-"circulaires" eux-mêmes étaient en fait très linéaires, ce qui explique la silhouette pointue.

Découverte 
Les premiers fossiles de Carcharodontosaurus ont été découverts par Charles Depéret et J. Savornin en Algérie en 1927. Appelé au départ Megalosaurus saharicus (comme beaucoup de théropodes classés autrefois de manière erronée), son nom a été changé en 1931 par Ernst Stromer von Reichenbach en Carcharodontosaurus saharicus. Ces premiers fossiles ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de nouveaux fragments de crâne ont été découverts au Maroc en 1996 par le paléontologue Paul Sereno.

En 2005, Stephen L. Brusatte et Paul Sereno ont étudié une deuxième espèce de carcharodontosaure différente de C. saharicus dans certains aspects du maxillaire et de la boîte crânienne. La nouvelle espèce, découverte au Niger, a été baptisée Carcharodontosaurus iguidensis (Voir Sereno et Brusatte, 2007).

Comportement 
Carcharodontosaurus était carnivore avec d'énormes mâchoires et de longues dents barbelées de 15 cm de long. Il est possible qu'il chassait en groupe, mais aucune preuve fossile n'existe. Il peut avoir été aussi bien un charognard qu'un prédateur actif.

Ce dinosaure avait des pattes postérieures longues et musclées et des traces fossilisées indiquent qu'il pourrait avoir couru à une vitesse d'environ 35 km/h, bien qu'il y ait une polémique à ce sujet comme c'est le cas pour le Tyrannosaurus. Avec un poids de près de , une chute en avant aurait pu être dangereuse au carcharodontosaure à cause de l'inaptitude à se rattraper avec ses petites pattes antérieures.
Carcharodontosaurus vivait à la même époque qu'un autre géant: Spinosaurus. Les deux espèces sont peut-être entrées en compétition (bien que Spinosaurus était probablement piscivore alors que Carcharodontosaurus était carnivore).
Il vivait également avec de nombreuses espèces d'ornithopodes (Ouranosaurus) et quelques sauropodes (Aegyptosaurus ou Rebbachisaurus) dont il se nourrissait certainement en exerçant le rôle de superprédateur dans cette région (rôle de superprédateur peut-être partagé avec Spinosaurus si ce dernier chassait aussi des grands dinosaures phytophages).

Classification 
L'analyse phylogénétique réalisée en 2016 par Sebastián Apesteguía et ses collègues aboutit au cladogramme suivant qui montre la position de Carcharodontosaurus dans la succession de clades : Carcharodontosauria, Carcharodontosauridae et Carcharodontosaurinae :

Dans la culture populaire 
Carcharodontosaurus est très connu du public car il fait partie des plus grands dinosaures carnivores ayant vécu sur terre. Il apparaît ainsi dans de nombreux médias :

 Carcharodontosaurus apparaît dans les documentaires "Planète Dinosaures" et "Monsters ressurected", où il est montré comme un superprédateur.
 Carcharodontosaurus apparait dans le jeu "Jurassic World Evolution"(2018).
 Carcharodontosaurus apparaîtra dans le jeu "Mésozoïca".
 Carcharodontosaurus est présent dans le jeu mobile "Jurassic Park Builder".
 Carcharodontosaurus est aussi présent dans le jeu "Jurassic Park Opération Genesis"(2003).
Carcharodontosaurus apparaît dans l'épisode 5 de la saison 1," Combat sur la Grande Muraille de Chine", de la série Dinosaur King, ainsi que dans l'univers des jeux dont la série est tirée.

Annexes

Articles connexes 
 Voir Liste de dinosaures
 Carcharodontosauridae

Liens externes

Références taxinomiques

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
  Brusatte, Stephen L. & Sereno, Paul C. (2007). A new species of Carcharodontosaurus (Dinosauria: Theropoda) from the cenomanian of Niger and a revision of the genus. Journal of Vertebrate Paleontology, Volume 27, Issue 4 (December 2007), p.902-916.
  Brusatte, Stephen L. & Sereno, Paul C. 2005. A new species of Carcharodontosaurus (Dinosauria: Theropoda) from the Cenomanian of Niger and its implications for allosauroid phylogeny. Journal of Vertebrate Paleontology 25: 40A.

Carnosaure
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Afrique
Taxon fossile décrit en 1931